Mutua Madrileña Madrid Open 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Mutua Madrileña Madrid Open rozgrywany w dniach 1–8 maja 2011 roku w Mardycie na kortach ziemnych o puli nagród 2 835 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Hiszpanii